Список альбомов № 1 в США в 2009 году — включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки, в котором учитываются наиболее продаваемые альбомы исполнителей США, как на физических носителях (лазерные диски, грампластинки, кассеты), так и в цифровом формате (mp3 и другие). Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard 200 (Топ 200 журнала Billboard).

История 
 67-летний Боб Дилан стал старейшим за всю историю певцом, возглавившим (с альбомом Together Through Life) этот американский чарт (в 2011 году этот рекорд побил Тони Беннетт).

Список альбомов № 1

См. также 
 2009 год в музыке
 Список синглов №1 в США в 2009 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 2009 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 2009 года